Diocesi di Saint John's-Basseterre – nelle Antille
Diocesi di Saint John – in Canada, provincia di Nuovo Brunswick
Arcidiocesi di Saint John's – in Canada, provincia di Terranova

Pagine correlate 

Saint John's